The Andrew Wood Story () — бокс-сет рок-гурту Malfunkshun, що вийшов у 2011 році.

Історія 

Бокс-сет, присвячений загиблому сіетлському музиканту Ендрю Вуду та його першому гурту Malfunkshun, вийшов у 2011 році на лейблі Hip-O Select. До складу набору увійшли три диски, два з яких виходили раніше. Першим був DVD з однойменним документальним фільмом «Несправність: історія Ендрю Вуда», який було показано на кінофестивалі в Сіетлі 2005 року. Другим став компакт-диск Return to Olympus з колекцією демоверсій Malfunkshun та Ендрю Вуда, що вийшов в 1995 році на лейблі Стоуна Госсарда Loosegroove. Лише третій диск містив раніше невідомий матеріал: домашні записи, інтерв'ю та демоверсію пісні Кріса Корнелла «Islands of Summer», записаної за участі Енді Вуда.

На сайті AllMusic бокс-сет назвали «щедрим подарунком» для всіх небайдужих: критики Вуда могли знайти тут багато недолугих пісень, а шанувальники — чергові підтвердження його культового статусу. В газеті The Austin Chronicle набір охрестили документом епохи, присвяченим протогранджу.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Malfunkshun
Музичні альбоми 2011